Alcides Diniz da Silva (Vazante-Minas Gerais, 9 de novembro de 1952), conhecido como Alcides Diniz, é um economista e político brasileiro.

Carreira 
Graduado em economia pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF), Alcidez Diniz tornou-se servidor público do Poder Judiciário do Distrito Federal, tendo galgado diversos postos relevantes na Administração Pública ao longo de sua carreira.

Além disso, Alcidez Diniz foi prefeito da cidade de Vazante no período de 1997 a 2000.

Atividades profissionais:
 1981 a 1989: Presidente da Associação dos Servidores da Justiça Federal
 1989 a 1996: Secretário-geral do Conselho da Justiça Federal
 1997 a 2000: Prefeito municipal de Vazante (MG), de 1997 a 2000 
 2002 a 2006: Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça
 2006 a 2008: Secretário-Geral do Conselho de Justiça Federal
 2008  a  2012: Diretor-geral do Supremo Tribunal Federal.

Naturais de Vazante
Prefeitos de Vazante